Кончино — топоним:

 Кончино — посёлок в Жуковском районе Брянской области
 Кончино — деревня в Кардымовском районе Смоленской области

См. также 
 Кончини, Кончино — итальянский авантюрист, фаворит французской королевы Марии Медичи